— японский топоним и фамилия:

Топоним 
 Беппу — город в Японии, в префектуре Оита
 Беппу — залив Внутреннего Японского моря на острове Кюсю, в префектуре Оита
  — университет в городе Беппу
  — онсэн (горячие источники) в одноимённом городе

Фамилия 
 Бэппу, Фумиюки (род. 1983) — японский велогонщик
 Бэппу, Такуми (род. 1979) — японский велогонщик, брат Фумиюки